Schlierbach, commune française du Haut-Rhin
 Schlierbach, commune allemande de Bade-Wurtemberg
 Schlierbach, commune suisse du canton de Lucerne
 Schlierbach, commune autrichienne de Haute-Autriche (Kremstal)
 Schlierbach, hameau de la commune belge de Saint-Vith